Victor Smigelschi se poate referi la:
Victor Smigelschi, filolog, canonic la Blaj,
Victor Smigelschi (arhitect), nepotul lui.